Дэвид Клейтон Роджерс (; род. ) — американский актер, сценарист и кинопродюсер. Он снялся в таких фильмах, как «Возвышенное» и «Темная поездка». Роджерс начал свою актерскую карьеру в телевизионном фильме «Кровавое воскресенье», за которым последовало появление в сериале WB «Девочки Гилмор». В начале 2004 года он присоединился к актерскому составу драматического сериала «НЕЙЛОН». В 2010 году он снялся вместе с Джоанной Гарсия в оригинальном фильме ABC Family «Месть подружек невесты».

Роджерс спродюсировал два короткометражных фильма: «Следуя за Абрахамом» 2006 года и «Скайлайт» 2009 года, в которых он также написал сценарий и снялся.

Биография 
Роджерс родился в Атланте, штат Джорджия, США, в семье Кэролин Мэпп Хьюз и Э.Пола Роджерса-младшего, который был владельцем и президентом компании «Dorsey Alston Realty Company».

Личная жизнь 
19 октября 2010 года он обручился с актрисой Салли Прессман. Пара познакомилась в актерской студии «Лесли Кан», поженилась 17 сентября 2011 года.

6 октября 2012 года было объявлено, что они ждут своего первого ребенка, который родился в апреле 2013 года.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания